Prva Liga Republiki Serbskiej (1995/1996)
 Prva Liga Republiki Serbskiej (1996/1997)
 Prva Liga Republiki Serbskiej (1997/1998)
 Prva Liga Republiki Serbskiej (1998/1999)
 Prva Liga Republiki Serbskiej (1999/2000)
 Prva Liga Republiki Serbskiej (2000/2001)
 Prva Liga Republiki Serbskiej (2001/2002)